Belinda (maan), een natuurlijke maan van Uranus
Belinda (voornaam), een meisjesnaam
Belinda (sigaar), sigarenmerk